Ghadames kan syfta på:

Geografi

Libyen 

 Ghadames, ort, Nalut, 
 Ghadames (flygplats), 

Robotskapade Libyenförgreningar